En Pologne, Ożarów peut faire référence à :

 du village Ożarów, dans la voïvodie de Łódź.

 du village Ożarów, dans la voïvodie de Lublin.

 du village Ożarów, dans la voïvodie de Mazovie.

 de la gmina d'Ożarów, dans le powiat d'Opatów, dans la voïvodie de Sainte-Croix
 de la ville d'Ożarów, chef-lieu de cette gmina.